Potorac ist der Familienname folgender Personen:

 Ciprian Potorac (1989–2016), rumänischer Fußballspieler
 Gabriela Potorac (* 1973), rumänische Kunstturnerin